Sheshonq est un nom porté à l'époque des  voire s de pharaons de l'Égypte antique.

Pharaons 
 , fondateur de la , à la suite de son mariage avec la fille de  (dernier roi de la ) ;
 , fils d' et petit-fils du précédent ;
 Thoutkhéperrê Sheshonq, pharaon de cette , attesté à Bubastis et Abydos, l'un des trois rois inconnus que Manéthon place entre  et , donc peut-être un « doublon » du précédent ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 voire .

Grand prêtre de Ptah 
 Sheshonq, fils d', est grand prêtre de Ptah, sous le règne de ce dernier.

Notes et références 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité